UZB ou uzb est un code, qui signifie :
 Ouzbékistan, selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays)
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), l'Ouzbékistan a pour code alpha-2 UZ
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques, l'Ouzbékistan a pour code UZ

 Ouzbékistan, selon la liste des codes pays du CIO

 Ouzbékistan, selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, l'Ouzbékistan a pour code alpha-2 UZ

 

 Ouzbek, selon les normes ISO 639-2 et ISO 639-3 des codes de langue

Code